Englevale ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Englevale (Kansas), im Crawford County
 Englevale (North Dakota), im Ransom County